IOS:
 iOS — операционная система мобильных устройств фирмы Apple.
 iOS7 — операционная система, разработанная Apple. Является седьмой версией iOS, представлена в 2013 году.
 iOS8 — операционная система, разработанная Apple. Является восьмой версией iOS, представлена в 2014 году.
 iOS 9 — операционная система, разработанная Apple. Является девятой версией iOS, представлена в 2015 году.
 iOSSDK — комплект средств разработки для iOS, выпущенный в марте 2009 года корпорацией Apple.
 CiscoIOS — операционная система маршрутизаторов фирмы Cisco.
 IOSXR — продолжатель ряда операционных систем Cisco IOS.

См. также 
 WebOS (также , ) — веб-приложение, организующее операционную среду для выполнения других веб-приложений.
 IBMi (ранее называвшаяся «OS/400» и «i5/OS») — операционная система серверов iSeries фирмы IBM.